Une cupule, cavité en forme de petite coupe, peut désigner :
 en botanique, la cupule est une sorte de coupe qui entoure la fleur ou le fruit de certains végétaux (exemple : les glands des chênes).
 en anatomie, la cupule est la partie supérieure du corps cellulaire de la cellule de Deiters, une des cellules de soutien de la cochlée.
 en embryologie, une cupule optique est une invagination qui aboutit à terme à la formation d'un œil.
 en archéologie, une cupule est un creux circulaire fait par l'homme (préhistorique surtout) à la surface d'une dalle ou d'un rocher. On parle alors de « pierres à cupules ».
 en architecture, une cupule est  la conque décorative ou l'arrondi creusé et sculpté d'une pierre.
 en géomorphologie, une cupule ou kamenitza est une forme en creux que l'on trouve sur les surfaces généralement horizontales de certaines roches, surtout d'origine sédimentaires.
 en fractographie, une cupule est le nom donné à chacun des cratères observés sur un faciès de rupture ductile ; en fond de cupule on remarque alors la microparticule autour de laquelle la cupule s'est formée sous l'action de la contrainte.
 Dans l'argot du Nord Anjou : petite coupe destinée à contenir la compote.